Cometa Lovejoy puede referirse a cualquiera de los cinco cometas descubiertos por el astrónomo aficionado Terry Lovejoy:
 C/2007 E2 (Lovejoy), descubierto en marzo de 2007.
 C/2007 K5 (Lovejoy), descubierto en mayo de 2007.
 C/2011 W3 (Lovejoy), descubierto en noviembre de 2011, y que sorprendió a la comunidad científica al sobrevivir a una visita al Sol.
 C/2013 R1 (Lovejoy), descubierto en septiembre de 2013.
 C/2014 Q2 (Lovejoy), descubierto en agosto de 2014.